Por la palabra Ceph puede entenderse:

Biología -> Botánica 
 Ceph, abreviación usual de Cephalanthera, género de orquídeas que se distribuye desde Europa a Asia.

Informática 
 CephFS usualmente Ceph, sistema de archivos distribuido libre para clústeres de servidores GNU/Linux, con tolerancia a fallos y óptimo para replicación.

Organizaciones 
 El Consejo en Educación para la Salud Pública o CEPH (en inglés, Council on Education for Public Health) es una agencia independiente reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que acredita a las escuelas superiores de salud pública y programas educativos de salud pública de las currículas de las escuelas técnicas de salud.
 La Fondation Jean Dausset-CEPH o CEPH (en francés, Centre d'Etude du Polymorphisme Humain, Centro de Estudios del Polimorfismo Humano), es un centro internacional de investigación genética, que produce un mapa que incluye marcas genéticas de cromosomas humanos utilizando el registro celular inmortalizado en las diferentes culturas.